Lužan Biškupečki je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Gornji Kneginec, Varaždinska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 429 stanovnika te 123 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Varaždinskoj županiji